Сергей Горчаков:
 Горчаков, Сергей Васильевич (1870—1929) —  ви­це-гу­бер­на­тор Са­мар­ской (1914-16) и Тав­ри­че­ской (1916-17) гу­бер­ний.
 Горчаков, Сергей Вячеславович (род. 1982) — казахстанский хоккеист с мячом.
 Горчаков, Сергей Григорьевич (Гринцер; 1860—1936) — статский советник, ветеринар.
 Горчаков, Сергей Дмитриевич (1861—1927) — князь, вятский и калужский губернатор из рода Горчаковых.
 Горчаков, Сергей Петрович (наст. фам. Цвейфель; 1905—1976) — советский дирижёр.